Конфедерат:

 Конфедерат — см. Конфедеративные Штаты Америки.
 Конфедерат, Борис Васильевич (род. 1943) — советский футболист, судья.